Литманен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Литманен, Олави (фин. Olavi Litmanen; род. 1945) — финский футболист, игравший на позиции нападающего.
 Литманен, Яри (фин. Jari Olavi Litmanen; род. 1971) — финский футболист, лучший в истории Финляндии.